Guy est un groupe de new jack swing américain, originaire de Harlem, New York. Le groupe se compose de Teddy Riley, Aaron Hall, et Damion Hall.

Biographie

Origines (1986–1988) 
Guy est formé à Harlem, New York en 1987 par les auteurs-interprètes Teddy Riley, Aaron Hall, et Timmy Gatling. Riley et Gatling sont des amis d'enfance qui ont grandi ensemble à Harlem, et collaboré auparavant avec Kids at Work. Hall est recruté dans ce que deviendra Guy. En même temps qu'ils écrivent les chansons de leur groupe, Riley et Hall collaborent sur d'autres projets de compositeurs comme Bobby Brown et Johnny Kemp.

Succès (1988–1991) 
Sous la bienveillance de leur manager Gene Griffin, le groupe signe au label Uptown Records dirigé par Andre Harrell et publie son premier album homonyme,  en . Gatling, cependant, quitte le groupe peu après l'enregistrement de l'album et est remplacé par le frère cadet de Hall, Damion Hall pour leur tournée avec New Edition. Cinq singles sont extraits de l'album, et seulement un d'entre eux atteint le classement américain Billboard Hot 100. Les autres deviennent des succès dans la lignée du R&B. Les singles, , (US R&B #24); , (US R&B #4) ; , (US R&B #5) ; , (US R&B #2) ; et , (US R&B #15), aident l'album à être certifié double disque de platine par la RIAA.

À la suite du succès de l'album, le groupe continue sa chanson  qui deviendra la bande-originale du film de Spike Lee  publié en 1989. Griffin et Riley travaillent également avec Boy George, en produisant son hit R&B . Cependant, cette même année, Guy se sépare de Gene Griffin. Riley continue à produire et remixer pour d'autres artistes et s'établit comme un pionnier du new jack swing.

En , Guy publie un deuxième album, . Même s'ils n'atteignent pas le top 40, les cinq singles de l'album deviennent des hits. Les titres , (US R&B #4) ; , (US R&B #3) ;  (featuring Heavy D), (US R&B #2) ; , (US R&B #8) ; et , (US R&B #16) aident l'album à être certifié disque de platine. Le groupe participe également au film de Mario Van Peebles, , jouant la chanson . Après la publication de l'album, le groupe se sépare de Riley citant

Réunions 
Guy sereforme depuis sa séparation avec la publication du titre , mais aucun album ne suivra à cette période. En 1999, Riley et les frères Hall se réunissent pour leur premier album en neuf ans intitulé . En 2006, ils participent à l'événement New Jack Reunion Tour, aux côtéés de BLACKstreet, Tony! Toni! Toné!, After 7, New Edition, et SWV. Riley et les frères Hall se réunissent aux BET Awards de 2009, joaunt .

Discographie

Albums studio 
 1988 :  
 1990 :  
 2000 :

Compilations 
 2002 :  
 2004 :

Singles

Notes et références

Liens externes 
  Guy sur Discogs

Groupe américain de RnB
Groupe de new jack swing
Groupe musical formé en 1987
Groupe musical américain des années 1980
Groupe musical américain des années 1990
Groupe musical américain des années 2000
Artiste de MCA Records
Artiste de Geffen Records
Trio musical américain